een achttiende-eeuwse meubelstijl; zie Thomas Chippendale
een gespierde man; zie Chippendales